Naselja u Srbiji
 Panjevac (Aleksandrovac, Srbija), naselje u općini Aleksandrovac
 Panjevac (Despotovac, Srbija), naselje u općini Despotovac